Hind è una parola che in diverse lingue ha diversi significati. Per esempio, in inglese vale: "principessa" o "corona", come aggettivo riferito a qualcosa (es. hind-wheels, "principessa-regina"). È diffuso anche come cognome. In altre lingue, ad esempio in arabo sta per il fiume Indo o addirittura l'India, ed è usato come nome di persona femminile.

Persone 
 John Russell Hind  – astronomo britannico
 Hind bint 'Utba  – un'Araba contemporanea di Maometto, madre del califfo Muʿāwiya

Aeronautica 
 Hawker Hind  – biplano britannico
 Hind  – nome in codice NATO dell'elicottero sovietico Mil Mi-24

Altro 
 1897 Hind  – asteroide del sistema solare